Száraz-ér, a Maros mellékvize az Alföld déli részén
 Száraz-ér, vízfolyás Heves-megyében